Тайван — топоним:
 Тайван — исторический вариант названия города Тайнань.
 Тайван () — община в уезде Чанде, провинция Шокчанг, Вьетнам.